Héctor Urrego ist der Name folgender Personen:

* Héctor Urrego (Radsportler) (* 1945), kolumbianischer Bahnradsportler
 Héctor Urrego (Fußballspieler) (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler